HMAS Australia ist der Name folgender australischen Schiffe:

 HMAS Australia (1911), ein Schlachtkreuzer der Indefatigable-Klasse
 HMAS Australia (D84), ein Schwerer Kreuzer der County-Klasse